Název Čulym může znamenat:

 Čulym (město) – město v Novosibirské oblasti v Rusku
 Čulym (přítok jezera Malé Čany) – přítok jezera Malé Čany v Rusku
 Čulym (přítok Obu) – přítok řeky Ob v Rusku